GVIR steht für:
 George VI Rex, königliches Monogramm von Georg VI. (Vereinigtes Königreich)

Gvir ist der Familienname folgender Personen:
 Itamar Ben-Gvir (* 1976), israelischer Politiker

g Vir steht für:
 G Virginis, Stern im Sternbild Jungfrau (Sternbild)

Abkürzung